

Persone
 Fausto Montesi (1912-1992) – ciclista su strada italiano
 Filippo Montesi (1963-1983) – militare italiano
 Guido Montesi (1927-2020) – politico italiano, già sindaco di Padova
 Ilario Montesi (1882-1967) – imprenditore italiano
 Maurizio Montesi (1957) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro
 Caso Montesi – fatto di cronaca nera avvenuto in Italia nel 1953